

Patronyme 

 Dagobert Sigmund von Wurmser (1724—1797), général autrichien ;
 André Wurmser (1899—1984), journaliste et écrivain français ;
 René Wurmser (1890-1993), biophysicien français.